Гаитийский канюк () — вид хищных птиц из семейства ястребиных. Назван в честь орнитолога Роберта Риджуэя.

Распространение 
Эндемик Испаньолы (остров, разделённый между Гаити и Доминиканской Республикой).

Описание 
Птицы среднего размера, длина тела 36-41 см. У взрослых особей верхняя сторона тела коричнево-серая, нижняя сероватая с красновато-коричневым отливом. Хвост чёрно-белый. Самец серее самки, ноги и основание клюва желтые.

Биология 
Ловят разнообразную добычу от грызунов до змей. В кладке 1-3 яйца.

Охрана 
В результате усилий по сохранению этого находящегося под угрозой вида, популяция птиц в настоящее время растёт.

Примечания

Ссылки 
 Sociedad Ornitológica de la Hispaniola. Proyecto de Educación para la Conservación del Gavilán de la Hispaniola. Retrieved on 6 February 2007.
 The Peregrine Fund. West Indies Project—Conservation Projects. Retrieved on 6 February 2007. Detailed info of on-going field studies.
 Wildlife Preservation Trust Canada. Threatened Species of the Dominican Republic Progress Report 2005.

 BirdLife Species Factsheet. 
 Ridgway’s Hawk videos, images and sounds on the Internet Bird Collection
 Cornell Lab of Ornithology’s Neotropical Birds

Настоящие канюки
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1883 году